Three Days Grace:

 Three Days Grace — канадская рок-группа, исполняющая пост-гранж.
 Three Days Grace — дебютный альбом канадской группы Three Days Grace.